Бенджамин Уильямс (; ) — австралийский футбольный арбитр. Арбитр ФИФА с 2005 года. Один из арбитров чемпионата мира 2014 года.

Дебютировал в качестве главного арбитра матча высшего дивизиона чемпионата Австралии 18 сентября 2005 года. В этом же году получил статус арбитра ФИФА. C 2007 года судит матчи  Лиги чемпионов Азии, в 2012 году судил финал Лиги чемпионов Азии, между клубами «Ульсан Хёндэ» и «Аль-Ахли» (3:0).

В 2012 году был привлечен к судейству матче олимпийского футбольного турнира на играх в Лондоне, одним из обслуживаемых им матчей, в качестве лайнсмена, была игра Великобритания — Сенегал на Олд Траффорде (1:1), в присутствии 75 000 зрителей. Как главный, так и в качестве помощника судил матчи клубного чемпионата мира 2010 года и Кубка Азии 2011 года.

15 января 2014 вместе с двумя помощниками, так же австралийцами, Мэтью Кримом и Хаканом Аназом выбран одним из арбитров чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Столичного футбольного зала славы

Футбольные судьи Австралии
Судьи на летних Олимпийских играх 2012 года
Судьи чемпионата мира по футболу 2014